Далеко от Москвы — название художественных произведений.

 Далеко от Москвы — роман Василия Николаевича Ажаева (1948).
 Далеко от Москвы — советский художественный фильм режиссёра Александра Столпера 1950 года.